Niederried ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Niederried bei Interlaken, eine Gemeinde im Kanton Bern
 Niederried bei Kallnach, eine ehemalige Gemeinde im Kanton Bern, jetzt Ortsteil der Gemeinde Kallnach

Niederried ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Niederried (Bogen), Ortsteil der Gemeinde Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 
 Niederried (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Niederried (Füssen), Ortsteil der Gemeinde Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern 

Niederried ist der Name folgender Orte in Italien:
 Niederried (Freienfeld), eine Fraktion der Gemeinde Freienfeld, Südtirol